Маргери́та Миссо́ни (; 21 февраля 1983, Италия) — итальянская актриса и фотомодель.

Биография 
Маргерита Миссони родилась 21 февраля 1983 года в Италии и большую часть своего детства она провела в Милане, а в юности переехала в Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США). У Маргериты есть сестра.

Маргерита дебютировала в кино в 2008 году, сыграв роль пациентки в короткометражном фильме «Я — остров» и к 2011 году она сыграла в 5 фильмах. Также Миссони является фотомоделью.

С 23 июня 2012 года Маргерита замужем за гонщиком Юджениом Амосом. У супругов есть два сына — Отто Эрманн Амос (род.06.09.2013) и Августо Алессандро Амос (род.15.05.2015).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Колумбийского университета